Tratado de Windsor (1175) —  acordo territorial entre Inglaterra e Irlanda durante a invasão normanda da Irlanda
 Tratado de Windsor (1386) — entre Inglaterra e Portugal
 Tratado de Windsor (1522) —  entre Inglaterra e Espanha contra a França durante as guerras italianas
 Tratado de Windsor (1899) —  entre Portugal e Inglaterra sobre as colônias em África
 Tratado de Windsor (1985) —  entre Portugal e Inglaterra sobre cooperação cultural

Windsor